Pestalozzischule oder Pestalozzi-Gymnasium ist der Name folgender Schulen in

Argentinien:
 Pestalozzi-Schule Buenos Aires

Deutschland:
 Pestalozzi-Gymnasium Biberach
 Pestalozzischule Bremerhaven
 Pestalozzi-Gymnasium Dresden
 Pestalozzischule Durlach (Grund- und Hauptschule)
 Pestalozzischule Hameln
 Pestalozzi-Gymnasium Heidenau
 Pestalozzischule Förderschule Heilbronn (Förderschule)
 Pestalozzi-Gymnasium Herne
 Pestalozzischule Idstein (Gymnasium)
 Pestalozzischule Kaiserslautern (Grundschule)
 Pestalozzischule Landau (Grundschule)
 Heinrich-Pestalozzi-Oberschule (Löbau)
 GGS Pestalozzi (Lüdenscheid)
 Pestalozzi-Gymnasium München
 Pestalozzischule (Radebeul)
 Johann-Heinrich-Pestalozzi-Gymnasium Rodewisch
 Pestalozzischule Torgelow (Grundschule)
 Pestalozzi-Gymnasium Unna
 Pestalozzi–Grundschule Weißwasser
 Pestalozzischule Zwickau (Oberschule)

Österreich:
 Pestalozzischule Wiener Neustadt (Volksschule)
BG/BRG Graz Pestalozzistraße

Siehe auch:
 Pestalozzi-Oberschule